Juan I puede referirse a:

El papa Juan I
Juan I de Alençon, conde y duque de Alençon, llamado Juan el Sabio.
Juan I de Anjou
Juan I de Antioquía
Juan I de Rusia, más conocido por Iván I de Rusia;
Juan I de Aragón
Juan I de Sicilia, más conocido como Juan II de Aragón
Juan I de Berry, príncipe francés y duque de Berry.
Juan I de Bohemia, Conde de Luxemburgo y rey de Bohemia, llamado Juan el Ciego.
Juan I de Borgoña, duque de Borgoña, llamado Juan sin Miedo.
Juan I de Brandeburgo 
Juan I el Rojo, duque de Bretaña.
Juan I de Bulgaria
Juan I de Castilla
Juan I de Cominges
Juan I de Chipre, rey de Chipre y Jerusalén.
Juan I de Dinamarca
Juan I de Escocia
Juan I el Justo, Negus de Etiopía.
Juan I de Inglaterra, llamado Juan sin Tierra.
Juan I de Foix
Juan I de Francia, rey de Francia.
Juan I de Jerusalén
Juan I de León
Juan I de Lorena
Juan I de Luxemburgo
Juan I de Mónaco, señor de Mónaco entre 1433 y 1454.
Juan I de Narbona
Juan I de Navarra, llamado el Póstumo.
Juan I Alberto, rey de Polonia.
Juan I de Portugal
Juan I Ducas, gobernante de Tesalia.
Juan I de Suecia
Juan I Axukh, emperador de Trebisonda.
Juan I Orsini, conde de Cefalonia.
Juan I Tzimisces, emperador bizantino.